Laevophiloscia är ett släkte av kräftdjur. Laevophiloscia ingår i familjen Philosciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Laevophiloscia